«Его жена курица» — рисованный мультфильм для взрослых, который создал режиссёр Игорь Ковалёв на студии «Пилот», премьера — в мае 1990 года. В мультфильме звучит песня «Си пакъ!» в исполнении Владимира Барагунова.

Сюжет 
Сюрреальный фильм о семейной жизни. Жена без конца возится на кухне, готовит ужин, заботится о странном домашнем животном — гусенице с человеческой головой. Муж в это время занят странными вещами, например, запускает игрушечный автобус по граммофонной пластинке. Неожиданно в дом приходит незнакомец в шляпе, плаще и маске. Он рассказывает хозяину дома, что его жена — курица, в результате чего тот выгоняет её из дома. Но время показывает, что хозяин дома не может дальше жить без неё и звонит ей, чтобы она вернулась. Вернувшись, жена видит птичьи ноги мужа. Закрывая лицо, она уходит прочь.

Сюжет мультфильма довольно сложен для восприятия, и существует множество кардинально отличающихся друг от друга трактовок его скрытого смысла.

Создатели 
 Режиссёр — Игорь Ковалёв
 Редактор — Любовь Георгиева
 Оператор — Иосиф Голомб
 Композитор — Александр Гольдштейн
 Сценарий — Игорь Ковалёв, Евгений Назаренко
 Художник — Юрий Пронин
 Аниматоры — Юрий Пронин, Валерий Коваль
 Художественный руководитель — Александр Татарский

Фестивали и награды 
 По версии «Международной ассоциации анимационного кино» мультфильм вошёл в список 50 лучших короткометражных мультфильмов, созданных с 1960 по 2010 год.
 1990 — «Каннский кинофестиваль» — номинация на «Золотую пальмовую ветвь» в категории лучший короткометражный фильм.
 1990 — МФАК в Оттаве (Канада) — «Гран-при».
 1990 — МКФ «Крок» — Первый приз в категории «До 20 минут».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Фрейдистская символика в анимационном кино
 Философия мультфильма
 Советские мультфильмы для взрослых
 Здравствуй, Ужас!
 Анимация и «бессознательное»
 Интервью с Игорем Ковалёвым

Рисованные мультфильмы СССР 1990 года
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Мультфильмы студии «Пилот»
Мультфильмы Игоря Ковалёва